het Engelse woord voor mode
 Fashion TV, televisiezender
 Fashion Show Mall, winkelcentrum in Las Vegas
 Fashionclash, modemanifestatie in Maastricht
 Fashion House, Amerikaanse telenovelle
 Fashions of 1934, Amerikaanse film uit 1934
 Fashion (Zone Stad), aflevering van Zone Stad
 Fashion (single), nummer van David Bowie uit 1980
 Fashion (MeloManics), nummer van MeloManics
 Fashion (film), film uit 2008